Sistema de Producció de Toyota, sistema de producció en cadena emprat per Toyota
 Telescopi Pol Sud (del nom en anglès South Pole Telescope), telescopi situat a l'Antàrtida
 Society for Philosophy and Technology, associació per a l'estudi filosòfic de la tecnologia
 Strathclyde Partnership for Transport, entitat operadora del Metro de Glasgow
 Transferasa de serina palmitoil (del nom en anglès Serine Palmitoyltransferase), enzim de la família de les transferases